Le Fudbalski Klub Sloboda Užice (en ), plus couramment abrégé en Sloboda Užice, est un club serbe de football fondé en 1925 et basé dans la ville d'Užice.

Histoire 

Le club fait une apparition en première division du Championnat de République fédérale de Yougoslavie de football en 1996.

Bilan par saison 

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Dragan Subotić
  Nikola Sekulić

Entraîneurs du club 

  Krešimir Arapović
  Đorđe Kačunković (1965)
  Ćosić (1970 - 1971)
  Terzić (1971)
  Marković (1972)
  Vukotić (1972 - 1973)
  Dušan Radonjić (1988 - 1991)
  Ivan Čančarević (1991)
  Miroslav Vukašinović (1992)
  Ivan Čančarević (1992 - 1994)
  Željko Berić (1994)
  Slobodan Dogandžić (1995)
  Milovan Rajevac (1995 - 1996)
  Jestratije Jovanović (1996)

  Slobodan Jagodić (1996)
  Milenko Radivojević (1997)
  Slobodan Dogandžić (1997)
  Ratko Jokić (1997 - 1998)
  Slavoljub Dimitrijević (1998)
  Slavko Vojčić (1999)
  Jestratije Jovanović (1999)
  Milan Čančarević (2003 - 2004)
  Zoran Ristanović (2004)
  Predrag Ristanović (2004 - 2007)
  Slobodan Dogandžić (2007)
  Željko Berić (2008)
  Ivan Čančarević (2008 - 2009)
  Zoran Njeguš (2009 - 2010)

  Ljubiša Stamenković (2010 - 2014)
  Ljubiša Dmitrović (2014)
  Ivan Janjić (2014)
  Milenko Kiković (2014 - 2015)
  Predrag Ristanović (2015 - 2017)
  Goran Đukić (2017 - 2018)
  Milan Bosanac (2018)
  Jovan Čučković (2018)
  Predrag Marić (2018)
  Slobodan Dogandžić (2019)
  Jovan Nikitović (2019 - 2020)
  Slavko Matić (2020)
  Goran Đukić (2020 - )

Anciens joueurs du club 
  Radomir Antić
  Bogdan Planić
  Nemanja Vidić

Identité visuelle

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Sloboda Užice
Club de football fondé en 1925